Espigón puede referirse a:

 Espigón o escollera, estructura artificial usada en el mar.
 El nombre común de la planta Lavandula latifolia.
 El nombre común de la planta Tribulus terrestris'''''.